È stato il capo dei quattro pirati somali che hanno catturato Richard Phillips, comandante della nave mercantile Maersk Alabama.

Biografia 
Abduwali Muse nacque nel 1990 circa. Verso i 20 anni di età iniziò a prendere parte ad alcuni gruppi pirateschi somali. In tutta la sua vita riuscì a completare solo un dirottamento, una nave greca nel 2008.

Dirottamento della Maersk Alabama 
Nel 2009 diventò capitano di un gruppo di 4 pirati e li guidò al dirottamento della motonave americana Maersk Alabama, ma questo tentativo fallì e venne arrestato dalla marina statunitense, mentre i suoi compagni vennero uccisi dai Navy Seals.

Processo e condanna 
Arrestato dopo il sequestro, il 16 febbraio 2011 Muse è stato condannato a 33 anni di carcere per pirateria; attualmente sta scontando la pena nella prigione di Terre Haute, in Indiana.

Film 

La sua storia viene portata sul grande schermo nel 2013 col film Captain Phillips - Attacco in mare aperto, dove l'attore Barkhad Abdi interpreta il pirata Muse.